Heritiera  — научное название некоторых растений:

  — род растений из семейства Мальвовые.
  — синоним рода Альпиния из семейства Имбирные.
  — синоним рода растений из семейства Гемодоровые.